Las Tunas puede referirse a:

 Provincia de Las Tunas, división administrativa de Cuba;
 Las Tunas, ciudad de Cuba;
 Victoria de Las Tunas, antiguo nombre de la actual ciudad de Las Tunas, Cuba;
 Las Tunas, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Las Tunas, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Las Tunas, localidad de Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Las Tunas, equipo de béisbol de Cuba;
 Las Tunas, equipo de fútbol de Cuba;
  Las Tunas, Sector de la parroquia Tamaca, Barquisimeto, Venezuela.